

Patronyme 
 Jacqui Safra (19?-), investisseur suisse, neveu de Edmond Safra.
 Edmond Safra, (1932-1999), fut un banquier juif libanais.
 Lily Safra (1934-2022), philanthrope et milliardaire brésilienne.
 Shmuel Safra (19?-), professeur et chercheur en informatique théorique, de l'université de Tel Aviv.

Toponyme 
 Safra est une petite bourgade du District de Kesrouan au Liban.

Autre 
 Safra, situé à Albi, est un carrossier spécialisé dans la rénovation d'autobus et autocars.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme juif